Dumbarton Castle steht für:

 Dumbarton Castle, eine Festung in Dumbarton, Schottland

Dumbarton Castle ist der Name folgender Schiffe der British Royal Navy:

 Dumbarton Castle (1707), Fregatte der Royal Scots Navy, 1707 in die Royal Navy übernommen
 Dumbarton Castle (K388), Korvette K388 der Castle-Klasse, später als F388 zur Fregatte umklassifiziert
 Dumbarton Castle (P265), 1981 vom Stapel gelaufenes Patrouillenschiff der (neuen) Castle-Klasse